Katter ist der Name von:

 Berndt Katter (1932–2014), finnischer Pentathlet
 Friedrich Katter (1842–1913), deutscher Lehrer und Entomologe